Rutt ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Rutt (1921–2005), deutscher Chorleiter
Michael Rutt (* 1987), US-amerikanischer Leichtathlet
 Richard Rutt (1925–2011), britischer Geistlicher, ehemaliger anglikanischer Bischof von Leicester und römisch-katholischer Priester
 Theodor Rutt (1911–2006), deutscher Pädagoge, Germanist, Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rut
 Rudd